Corcovado (berg), een heuvel in Rio de Janeiro in Brazilië met een standbeeld van Jezus Christus
 Corcovado (Puerto Rico), een plaats in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Nationaal park Corcovado (Costa Rica), een nationaal park in Costa Rica
 Corvocado (vulkaan), een vulkaan in Chili
 Nationaal park Corcovado (Chili), een nationaal park in Chili
 Corcovado (geslacht), een geslacht van boktorren